В Большесельском районе есть ещё одна деревня Ваньково, в Вареговском сельском поселении.

Ваньково — деревня в Большесельском сельском поселении Большесельского района Ярославской области.

Население 
По данным статистического сборника «Сельские населенные пункты Ярославской области на 1 января 2007 года», в деревне Ваньково проживает 2 человека. По топокарте на 1981 год в деревне проживало 0,04 тыс. человек.

География 
Ваньково стоит на левом южном берегу Юхоти, это последний населённый пункт Большесельского района вниз по левому берегу Юхоти. Стоящая ниже Ваньково  деревня Еремейцево находится уже в Угличском районе. Деревня ориентирована перпендикулярно берегу реки. Берег западнее и восточнее деревни обозначен как обрывистый. Выше Ваньково по течению стоит деревня Лыткино. Деревня стоит на небольшом поле, окружённом заболоченными лесами.

Примечания 

Населённые пункты Большесельского района